Ли Джеймс Стифен Ходсон (; ) — североирландский футболист, защитник клуба «Килмарнок» и национальной сборной Северной Ирландии.

Клубная карьера 
Воспитанник футбольной школы клуба «Уотфорд». Взрослую футбольную карьеру начал в 2008 году в основной команде того же клуба, в которой провел четыре сезона, приняв участие в 83 матчах Чемпионшипа. Большинство времени, проведенного в составе «Уотфорда», был основным игроком защиты команды.

В сезоне 2012/13 потерял место в основном составе, из-за чего с ноября 2012 и до конца сезона на правах аренды играл за «Брентфорд» в Первой лиге.

20 июля 2013 подписал контракт с клубом «Милтон Кинс Донс», который также выступал в Первой лиге. С тех пор успел сыграть за клуб из Милтон-Кинс 39 матчей в третьем по уровню дивизионе Англии.

1 февраля 2016 года был отдан в аренду в шотландский клуб «Килмарнок», где играл до конца сезона.

29 июня 2016 года Ходсон подписал трехлетний контракт с клубом «Рейнджерс». 19 июля дебютировал в матче Кубке шотландской лиги против «Эннан Атлетик». 3 декабря забил свой единственный гол в матче против «Абердина» на «Айброксе».

20 августа 2018 года Ходсон на сезон был отдан в аренду в «Сент-Миррен».

8 июня 2019 года Ходсон подписал двухлетний контракт с клубом «Джиллингем».

В январе 2020 года вновь был отдан в аренду в «Сент-Миррен» до конца сезона.

10 августа 2020 года был отдан в аренду в «Гамильтон Академикал». 

3 сентября 2021 года Ходсон подписал годичный контракт с «Килмарноком», который в конце сезона 2020/21 был переведен в шотландский Чемпионшип.

Карьера за сборную 
Хотя Ли родился и вырос в Англии, он имел право играть за Северную Ирландию, так как его бабушка по линии отца родилась в Белфасте.

Дебют за национальную сборную Северной Ирландии состоялся 17 ноября 2010 года в товарищеском матче против сборной Марокко (1ː1).

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений на сайте national-football-teams.com
 

Футболисты Англии
Футболисты Северной Ирландии
Игроки сборной Северной Ирландии по футболу
Игроки сборной Северной Ирландии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Уотфорд»
Игроки ФК «Сент-Миррен»
Игроки ФК «Брентфорд»
Игроки ФК «Милтон-Кинс Донс»
Игроки ФК «Килмарнок»
Игроки ФК «Рейнджерс»
Игроки ФК «Джиллингем»
Игроки ФК «Гамильтон Академикал»